Es werden zwei nach Paul Hindemith benannte Preise verliehen:
 Hindemith-Preis im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals
 Paul-Hindemith-Preis der Stadt Hanau